Ílkino (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Ílkino (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia